Crinis dérive du latin crinis, « cheveu », et peut désigner :
 Max de Crinis (1889-1945), psychiatre et neurologue ayant exercé pendant le Troisième Reich nazi.
 Crinis (), philosophe grec stoïque
 , dans la mythologie grecque, un prêtre d'Apollon

 : toile d'araignée
 Neozimiris crinis, une espèce d'araignée
 Plesioballarra crinis, une espèce d'opilions
 , une espèce de papillons
 , une espèce de lépidoptères
 , une espèce d'insectes
 , une espèce d'hydrozoaires
 , une espèce de champignons
 Crinivirus, un genre de virus qui infectent les plantes

Voir aussi 
 Le CRINI : Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité